Ninus är ett släkte av insekter. Ninus ingår i familjen Ninidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Halvvingar
Ninus